William Congreve (1670-1729), auteur britannique de théâtre ;
 William Congreve (1772-1828), inventeur britannique.